Iglesia de la Transfiguración hace referencia a distintos edificios de la Iglesia Católica o Iglesia Ortodoxa dedicados a la advocación de la Transfiguración de Jesús en cualquiera de sus versiones, a saber:

Catedrales
 Catedral de la Transfiguración en Jabárovsk 
 Catedral de la Transfiguración en Cluj-Napoca
 Catedral de la Transfiguración en Dnipropetrovsk
 Catedral de la Transfiguración en Novosibirsk
 Catedral de la Transfiguración de Nuestro Señor 
 Catedral de la Transfiguración de Nuestro Señor en Atyrau
 Catedral de la Transfiguración de Nuestro Señor en Markham
 Catedral de la Transfiguración de Nuestro Señor en Palo
 Catedral de la Transfiguración del Señor de Morelia, conocida como la «Catedral de Morelia»
 Catedral de la Transfiguración del Señor en Kaišiadorys
 Santa Iglesia Catedral de la Transfiguración del Señor de Huesca, conocida como la «Catedral de Santa María de Huesca»

Iglesias 
 Iglesia de la Transfiguración en Búfalo
 Iglesia de la Transfiguración, en Krasnoyarsk
 Iglesia de la Transfiguración, en Navahrudak
 Iglesia de la Transfiguración, en Piatigorsk
 Iglesia de la Santa Transfiguración en Sarajevo
 Iglesia de la Transfiguración del Señor, en Tver
 Iglesia de la Transfiguración, en Useras